Steven Santini, né le  à Bronxville, dans l'État de New York, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Il a représenté les États-Unis en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012||United States National Development Team||USHL||36||1||4||5||41||2||0||1||1||0
|-
|2012-2013||United States National Development Team||USHL||25||0||5||5||6||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Eagles de Boston College||NCAA||35||3||8||11||52||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Eagles de Boston College||NCAA||22||1||4||5||20||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Eagles de Boston College||NCAA||41||1||18||19||50||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Devils du New Jersey||LNH||1||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Devils d'Albany||LAH|| 20 || 0 || 2 || 2 || 35 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2016-2017||Devils du New Jersey||LNH|| 38 || 2 || 5 || 7 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018||Devils du New Jersey||LNH|| 36 || 2 || 8 || 10 || 21 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018||Devils de Binghamton||LAH|| 27 || 3 || 3 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 39 || 1 ||  3 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton|| LAH || 3 || 0 ||  0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 2 || 0 ||  0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 ||  Admirals de Milwaukee || LAH || 54 || 2 ||  10 || 12 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Comets d'Utica || LAH || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 66 || 2 || 16 || 18 || 24 || 18 || 1 || 4 || 5 || 24
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-

| 119 || 5 || 17 || 22 || 55 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales 

|2013|| États-Unis -18 ans||CM -18 ans||7||0||0||0||0|| Médaille d'argent
|- 
|2014|| États-Unis -20 ans||CM -20 ans||5||1||0||1||4|| place
|-
|2016||||CM||10||0||0||0||2|| place

Notes et références 

Naissance en mars 1995
Naissance à Bronxville
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Thunderbirds de Springfield